sikora uboga (Poecile palustris syn. Parus palustris) – mały ptak z rodziny sikor
 szarytka (Halichoerus) – rodzaj ssaków morskich z rodziny fokowatych
 szarytki – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo